Lithopoma är ett släkte av snäckor. Lithopoma ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Turbinsnäckor
Lithopoma